Гавиотас има више значења:

 Гавиотас, Куриос (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Гавиотас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику